Пиктская хроника () — условное название нескольких документов, являющихся одним из ценнейших источников по истории древней Шотландии.

Оригинал хроники не сохранился. Известно несколько рукописей, дошедших до нашего времени. Наиболее полный из них сохранился в так называемом манускрипте Поппелтона, который представляет собой кодекс документов XIV века, которые собрал воедино Роберт Поппелтон — монах Кармелитского ордена, настоятель монастыря в Хульне (Нортумберленд). В настоящее время данный манускрипт находится в Национальной библиотеке Франции (Париж).

«Пиктская хроника» содержит ценнейшие и большей частью уникальные сведения по истории пиктов. Точное время создание хроники неизвестно, но то, что один из входящих в неё документов доведён до правления короля Кеннета II, продолжительность правления которого не указана, дало историкам основание предположить, что она была создана во время его правления.

Самая ранняя и наиболее полная версия «Пиктской хроники» (так называемая версия «A») содержит наименьшее число неточностей. Она состоит из трёх частей.
 «Происхождение древних пиктов» (). Данный документ был создан на латыни и представляет собой компиляцию сведений о древних пиктах, извлечённых из разных документов, в первую очередь из «Этимологии» Исидора Севильского и «Истории Британии» Ненния.
 «Список пиктских королей». Изначально был написан на гэльском языке, позже был переведён на латынь. Данный документ содержит перечень пиктских королей, в том числе и легендарных, заканчивая королями, правившими в Пиктавии в X веке. Сохранилось несколько списков.
 «Хроника королей Альбы» или «Список королей объединенного королевства пиктов и скоттов». Данный документ, иногда выделяемый в отдельную хронику, содержит сведения о королях Шотландии, начиная с Кеннета I (ум. 858) и заканчивая Кеннетом II (X век). Этот документ сохранился в единственном списке. Первоначально он был написан на гэльском языке, позже был переведён на латынь.

Публикации 
Хроника впервые была опубликована в 1867 году Вильямом Скином в составе других документов по истории Шотландии. Существует также перевод хроники на английский язык, выполненный Т. Н. Уиксом.

На русский язык хроника официально не переводилась, однако существует любительский перевод хроники.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Исторические хроники
Средневековая Шотландия